Dublin Christian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dublin Christian Church (81 W. Bridge St., Dublin, Ohio), NRHP-Nr. 79002742
 Dublin Christian Church (53 N. High St., Dublin, Ohio), NRHP-Nr. 79002896